Dans le domaine des sciences et techniques, éolienne peut faire référence :
 à une éolienne, un dispositif permettant d'utiliser l'énergie éolienne pour produire de l'énergie mécanique ou bien de l'électricité ;
 à l'énergie éolienne, l'énergie du vent ;
 au petit éolien, ou éolien domestique, qui désigne l'utilisation d'éoliennes de petites puissances.

Mais il existe également les îles Éoliennes, ou îles Lipari, archipel volcanique au nord de la Sicile dans la mer Tyrrhénienne.